A Brit Királyi Haditengerészetnél ezidáig öt hadihajó kapta a HMS Ark Royal nevet:
HMS Ark Royal (1587), az angol flotta zászlóshajója volt a spanyol armadával vívott 1588-as csatában
HMS Ark Royal (1914), repülőgéphordozóvá átépített kereskedelmi hajó, melyet az első világháborúban használtak
HMS Ark Royal (91), 1937-ben vízre bocsátott, majd 1941-ben elsüllyesztett brit repülőgép-hordozó, mely részt vett a második világháborúban
HMS Ark Royal (R09), Audacious osztályú repülőgép-hordozó, melyet 1950-ben bocsátottak vízre és 1979-ben vonták ki a brit flotta állományából
HMS Ark Royal (R07), Invincible osztályú repülőgép-hordozó, melyet 1981-ben bocsátottak vízre és 2011-ben vontak ki a hadrendből